Rachel Covey (15 de junho de 1998, Nova Iorque, NY) é uma atriz americana mais conhecida por seu papel no filme Enchanted da Disney . Rachel Covey também apareceu no filme Duane Hopwood como a filha do personagem desempenhado por David Schwimmer.

Covey, Rachel